Шъ може да се отнася за:
 Шъ Джънли (р. 1964), китайска вирусоложка
 Шъ Лъ (274 – 333), император на Хоу Джао
 Шъ Съмин (703 – 761), император на Да Йен
 Шъ Ху (295 – 349), император на Хоу Джао